Christiaan III van Denemarken
Christiaan III van Palts-Zweibrücken